Анатолий Фёдорович Дроздов: Дроздов, Анатолий Фёдорович (1941—1994) — советский хоккеист.
 Дроздов, Анатолий Фёдорович (род. 1955) — белорусский писатель-фантаст, журналист.